Jüdische Oberschule steht für:
 Jüdische Oberschule (bis Sommer 2012), heute Jüdisches Gymnasium Moses Mendelssohn
 Jüdische Oberschule, siehe Oberschule der Jüdischen Gemeinde zu Berlin – gegründet 1936 als private Schule der Jüdischen Gemeinde nach dem Lehrplan eines Reform-Realgymnasiums. Als Lehrer war hier unter anderem Fridolin Friedmann tätig.